1-й национальный чемпионат Белоруссии по футболу проходил в один круг с 18 апреля по 27 июня 1992 года. Турнир являлся переходным на систему «осень-весна». Планировалось провести чемпионат в один круг, чтобы успеть отобрать участников еврокубков. Однако Белорусская федерация футбола не успела оформить членство в УЕФА до начала европейского сезона. Поскольку турнир был переходным, было принято решение, что никто из команд не покинет первую лигу по окончании чемпионата. Таким образом в следующем сезоне в лиге принимало участие рекордные 17 клубов. Первым победителем стало минское «Динамо».

Участники 

Состав участников Первой лиги первого национального чемпионата формировался из участников Чемпионата СССР и лучших команд по итогам последнего Чемпионата БССР.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — «Динамо Минск» (средний показатель — 4040 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — БелАЗ (средний показатель — 1777 зрителей).
 На счету хозяев 70 выигрышей (72,2 %), гостей — 27 (27,8 %).
 Самый успешный клуб в домашних матчах — «Химик» (18 очков из 18).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — «Днепр» (13 очков из 14).
 Самый популярный счёт — 1:0 (33 матча).
 Наибольшее количество крупных побед — «Динамо Минск» (5).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Гомсельмаш» (7).
 108 футболистов забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 3 хет-трика и 39 дублей.
 Реализовано 24 пенальти из 36 назначенных (66,7 %).
 Самая крупная победа — 8:1 (матч «Динамо Минск» — «БелАЗ»).
 Самый крупный счёт — 8:1 (матч «Динамо Минск» — «БелАЗ»).

Бомбардиры

Гол+Пас

Примечания

См. также 
 Вторая лига Белоруссии по футболу 1992
 Третья лига Белоруссии по футболу 1992

Ссылки 
 На www.rsssf.com (NB: вместо «Трактор» Бобруйск указан «Трактор» Минск)
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1992 году
Спорт в Белоруссии в 1992 году